Кирил Николов може да се отнася за:

 Кирил Николов (1869 – ?), български офицер, поковник
 Кирил Николов (1890 – ?), македоно-одрински опълченец
 Кирил Николов (1911 – 1971), деец на ВМРО (обединена)
 Кирил Николов (р. 1976), български футболист
 Кирил Николов (Дизела, р. 1982), български състезател по спортно ориентиране

Вижте също 
 Николов